Матчи финалов ЖНБЛ сезона 1990 проходили с 28 сентября по 13 октября 1990 года. В финалы турнира вышли четыре лучшие команды по итогам регулярного чемпионата. Все раунды финалов состояли всего из одного матча. Чемпионом, в первый раз в своей истории, стала команда «Норт-Аделаида Рокетс», которая со счётом 72:57 переиграла клуб «Хобарт Айлендерс». «Норт-Аделаида» уже в третий раз вышла в большой финал ЖНБЛ, но лишь в одном стала триумфатором турнира, «Хобарт» в свою очередь во второй раз добрался до решающей стадии финалов, не имея в своём активе побед. Самым ценным игроком финала стала Донна Браун, впервые завоевавшая этот почётный трофей.

Регулярный чемпионат 
 И = Игр, В = Выигрышей, П = Поражений, П% = Процент выигранных матчей

Сетка финалов

Результаты

Полуфиналы

Буллин — Нанавадинг — 69-89

Норт-Аделаида — Хобарт — 65-68

Предварительный финал

Норт-Аделаида — Нанавадинг — 79-70

Большой финал

Составы участников финала

Хобарт — Норт-Аделаида — 57-72

Комментарии 

  В основном источнике по теме команда называется «Тасмания Айлендерс» или «Тасси Айлендерс», прозвище этого австралийского штата по аббревиатуре, хотя в ряде других источников её именуют «Хобарт Айлендерс» по месту дислокации клуба.
  В основном источнике по теме содержится грубая ошибка: в рассматриваемом сезоне (страница 100) в финалах указаны результаты игр навылет сезона 1988 года (страница 98), соответственно и клубы указаны не те, что играли в плей-офф, а правильный результат большого финала (72:57) всё же удалось найти. Порывшись в архивах, всё-таки удалось найти правильные результаты, а финалы в этом сезоне также проходили по системе Пейджа.
  В основном источнике по теме команда называется «Нанавадинг Спектрес», хотя в ряде других источников её именуют «Мельбурн-Ист Спектрес».

Примечания

Ссылки 
 
 

ЖНБЛ в сезоне 1990
Финалы ЖНБЛ